Mistrzostwa Europy U-18 w Rugby Union Mężczyzn 2008 – dziewiąte mistrzostwa Europy U-18 w rugby union mężczyzn, oficjalne międzynarodowe zawody rugby union o zasięgu kontynentalnym organizowane przez FIRA–AER mające na celu wyłonienie najlepszej w Europie męskiej reprezentacji narodowej złożonej z zawodników do lat osiemnastu. Zostały rozegrane w formie czterech turniejów w czterech hierarchicznie ułożonych dywizjach w okresie od 15 do 22 marca 2008 roku. W walce o tytuł mistrzowski wzięło udział osiem zespołów, pozostałe drużyny, które przystąpiły do rozgrywek, wystąpiły zaś w niższych dywizjach.

Informacje ogólne 
Dwadzieścia cztery uczestniczące reprezentacje zostały podzielone na cztery – trzy ośmiozespołowe i najniższą sześciozespołową – hierarchicznie ułożone dywizje i rozstawione w nich według wyników osiągniętych w poprzednich mistrzostwach. Mecze zostały rozegrane systemem pucharowym, a w najniższej poprzedzone jeszcze systemem kołowym, w ciągu siedmiu meczowych dni pomiędzy 15 a 22 marca 2008 roku na jedenastu stadionach we włoskim regionie Wenecja Euganejska.

Tytuł mistrzowski obronili Francuzi, w niższych dywizjach zwyciężyły odpowiednio Belgia, Szwajcaria i Serbia.

Pomiędzy dywizjami istnieje system awansów i spadków – najsłabszy zespół dywizji A, B i C został zastąpiony odpowiednio przez zwycięzcę dywizji B, C i D.

Dywizja A

Mecze o miejsca 1–4

Mecze o miejsca 5–8

Dywizja B

Mecze o miejsca 1–4

Mecze o miejsca 5–8

Dywizja C

Mecze o miejsca 1–4

Mecze o miejsca 5–8

Dywizja D

Grupa A

Grupa B

Mecze o miejsca

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Strona FIRA-AER 
  

Mistrzostwa Europy U-18 w rugby union mężczyzn
2008 w rugby union
2008 we Włoszech